Мото́р:
 Двигатель (Мотор от лат mōtor — «приводящий в движение»)
 
 
 
 «Мотор» — мужской гандбольный клуб из Запорожья
 «Мотор» — женский гандбольный клуб из Запорожья
 КБ «Мотор» — конструкторское бюро (см. Авиационная промышленность СССР)

 «Мотор!» — команда, оглашаемая перед началом киносъёмочного процесса.

См. также 
 Мотор-колесо
 Мотор Сич